

Geografia

Contea di Yuexi (Anhui)
Contea di Yuexi (Sichuan)